Champagne Besserat de Bellefon
Georges Méric de Bellefon
Patrice de Bellefon